«The Phoenix» — песня американской рок-группы Fall Out Boy, изданная в качестве второго сингла с их пятого студийного альбома Save Rock and Roll 16 июля 2013 года. Видеоклип к песне является частью цикла The Young Blood Chronicles и приквелом к истории из видеоклипа для лид-сингла этого альбома — песни «My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up)».

«The Phoenix» содержит музыкальные отрывки из симфонии № 7 русского композитора Дмитрия Шостаковича. До официального выхода сингла в продажу песня дебютировала на 80 месте в хит-параде Billboard Hot 100 благодаря продажам цифровых копий. Она получила награду Kerrang! Awards в номинации Сингл года в 2013 году.

Позиции в чартах

Хронология выпуска

Примечания 

Песни Fall Out Boy
Песни, написанные Патриком Стампом
Песни, написанные Питом Вентцом
Песни, написанные Энди Хёрли
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart